Rockhill correspond à différent toponymes.

Toponymes

Rockhill dans le comté de Limerick

Rockhill en Pennsylvanie
 Rockhill au Texas
 Canton de East Rockhill en Pennsylvanie
 Canton de West Rockhill en Pennsylvanie

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme